Олег Попов (клоун) — відомий клоун.
 Олег Попов (лялька)